Мисс мира 1951 () — 1-й ежегодный конкурс красоты, прошедший 29 июля 1951 года в театре «Лицеум» в Лондоне, Великобритания. Участвовала 21 британская участница и 5 участниц от других стран; всего 26 участниц были представлены на первом конкурсе. Победила Кикки Хоканссон из Швеции.

Результаты

Участницы

Иностранные участницы

Участницы от Великобритании 

 Пэт Кэмерон (Pat Cameron)
 Эйлин П. Чейз (Aileen P. Chase)
 Фэй Коттон (Fay Cotton)
 Дорин Даун (Doreen Dawne)
 Марлин Энн Ди (Marlene Ann Dee)
 Лора Эллисон-Дэвис (Laura Ellison-Davies)
 Бренда Ми (Brenda Mee)
 Элейн Прайс (Elayne Pryce)
 Сидни Уокер (Sidney Walker)
 Нина Уэй (Nina Way)
 Энн Розмари Уэст (Ann Rosemary West)

Дополнительно 
 В этом конкурсе единственный раз участвовала 21 представительница от Великобритании. Имена десяти из них остались неизвестными.

Подробнее об участницах 
 Эйлин Чейз (Великобритания) участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная 1952», на котором не добилась результата.
 Элейн Прайс (Великобритания) участвовала в конкурсе «Мисс Европа 1949», не заняв призового места.
 Марлин Энн Ди (Великобритания) участвовала в конкурсе «Мисс Европа 1953», где стала первой вице-мисс.
 Дорин Даун и Бренда Ми (обе из Великобритании) впоследствии представили свою страну на конкурсах «Мисс мира» 1952 и 1953 годов соответственно, однако успеха не добились.

Примечания

Ссылки 
 
 

Мисс мира
События 29 июля
Июль 1951 года
1951 год в Лондоне